Die Irish League 1970/71 war die 70. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 29. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1970/71
Fußballsaison 1970/71